O Campeonato Carioca Feminino de 1986 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro. O  foi o campeão carioca de 1986

Classificação

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1986
Basquetebol de 1986 no Brasil